КСО:
 КСО — коллективный способ обучения (см. Технология парного обучения)
 КСО — камера сборная одностороннего обслуживания (см. распределительное устройство)
 КСО — Корпоративная социальная ответственность
 КСО — Координационный Совет оппозиции
 КСО — конденсатор слюдяной опрессованный (пластмассой) — тип конденсаторов производства СССР
 КСО — Клуб спорта «Орехово»